La Libertad kan syfta på:

Ecuador 

 La Libertad, Guayas,

Guatemala 

 Municipio de La Libertad (kommun i Guatemala, Petén), kommun, 
 La Libertad, Petén, ort, La Libertad, 
 Municipio de La Libertad (kommun i Guatemala, Departamento de Huehuetenango), kommun, 
 La Libertad, Huehuetenango, ort,

Honduras 

 La Libertad, Lempira, 
 La Libertad kommun, Comayagua, 
 La Libertad, Comayagua, 
 La Libertad kommun, Francisco Morazán,

Mexiko 

 La Libertad, Suchiate, 
 La Libertad, Sunuapa, 
 La Libertad, Pitiquito, 
 La Libertad, Nayarit, San Blas, 
 La Libertad kommun, Mexiko, 
 La Libertad, Venustiano Carranza, 
 La Libertad, Tecolutla, 
 La Libertad, Zacapoaxtla, 
 La Libertad, Berriozábal, 
 La Libertad, Campeche, 
 La Libertad, Olintla, 
 La Libertad, Igualapa, 
 La Libertad, Villa Corzo, 
 La Libertad, Tecpatán, 
 La Libertad, Huaquechula, 
 La Libertad, San Luis Potosí, Axtla de Terrazas, 
 La Libertad, Tenejapa, 
 La Libertad, Ocozocoautla de Espinosa, 
 La Libertad, Ometepec, 
 La Libertad, Chilón, 
 La Libertad, Bochil,

Nicaragua 

 La Libertad, Nicaragua, Chontales,

Peru 

 La Libertad, region,